La Commission électorale nationale indépendante (CENI en sigle) peut désigner :
 la Commission électorale nationale indépendante au Burkina Faso ;
 la Commission électorale nationale indépendante au Burundi ;
 la Commission électorale nationale indépendante aux Comores ;
 la Commission électorale nationale indépendante en Guinée ;
 la Commission électorale nationale indépendante au Nigeria ;
 la Commission électorale nationale indépendante en république du Congo;
 la Commission électorale nationale indépendante en république démocratique du Congo;
 la Commission électorale nationale indépendante au Tchad,
 la Commission électorale nationale indépendante au Togo.